

Населені пункти та їхні частини

 Юльянув — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Юльянув — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Юльянув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юльянув — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Юльянув — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юльянув — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Юльянув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Юльянув — частина міста Сохачев у Сохачевському повіті Мазовецького воєводства
 Юльянув — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Юльянув — частина села Сьвідер у гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Юльянув — частина села Мощениця в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — частина села Залусін у гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Юльянув — частина села Ґлінкі в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — частина села Біле в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Юльянув — колонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Юльянув — колонія в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Юльянув — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юльянув — осада в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки